Алекса́ндр Серге́ев:
 Сергеев, Александр Алексеевич (1955—1994) — майор внутренней службы, Герой России.
 Сергеев, Александр Алексеевич (1933—2016) — советский и российский тренер по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный тренер СССР.
 Сергеев, Александр Андреевич (род. 1994) — российский гребец-байдарочник.
 Сергеев, Александр Васильевич (1909—1976) — работник советской добывающей промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Сергеев, Александр Владимирович (род. 1983) — российский легкоатлет.
 Сергеев, Александр Леонидович (1945—2013) — советский и российский китаевед.
 
 
 Сергеев, Александр Петрович (род. 1953) — российский юрист, специалист в сфере интеллектуальной собственности.
 Сергеев, Александр Саввич (1660-е — после 1728) — полковник, участник подавления башкирского восстания (1704—1711).
 Сергеев, Александр Семёнович (1863—1904) — российский офицер, лейтенант, командир миноносца «Стерегущий».
 Сергеев, Александр Сергеевич (1897—1970) — советский шахматист и общественный шахматный деятель.
 Сергеев, Александр Терентьевич (1915—1974) — Герой Советского Союза.
 Сергеев, Александр Тимофеевич (1916—1979) — Герой Советского Союза.